Teton County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Teton County (Idaho)
 Teton County (Montana)
 Teton County (Wyoming)